Plusieurs œuvres portent ce titre :
 Quatuor à cordes  de Ludwig van Beethoven
 Quatuor à cordes  de Dmitri Chostakovitch
 Quatuor à cordes  de Franz Schubert
 Quatuor à cordes  d'Antonín Dvořák
 Quatuor à cordes  de Alois Hába
 Quatuor à cordes  de Wolfgang Amadeus Mozart